Шохре Баят (; р. 1987) — иранско-английский шахматный арбитр. Была главным арбитром чемпионата мира по шахматам среди женщин 2020 года. Баят — международный арбитр ФИДЕ. В 2021 году удостоена  (англ. International Women of Courage Award).

Биография 
Баят родилась в 1987 году в Реште, Иран. Её бабушка, еврейка по отцовской линии, эмигрировала в Иран из Баку во время Второй мировой войны. Они скрывали свое еврейское происхождение.

В 1998 году, в 12 лет, она стала чемпионкой Ирана среди девочек до 12 лет и выиграла множество национальных соревнований, в том числе заняла первые места на Иранском женском шахматном фестивале, чемпионате Ирана по шахматам среди юниоров, чемпионате иранских студентов университетов, чемпионате Ирана по блицу и чемпионате Ирана по быстрым шахматам.

В 2017 году назначена генеральным секретарем Иранской шахматной федерации. Она стала первой женщиной — генеральным секретарем спортивной федерации в Иране.

Баят получил степень магистра в области разработки природных ресурсов и опубликовал научные статьи в «Journal of Engineering and Applied Sciences» и «Arabian Journal of Geosciences» по использованию спутниковых изображений и анализу индексов растительности в связи с разнообразием древесных пород. У неё также есть опубликованная статья на 1-й Международной конференции IALE в Иране.

Карьера 

В возрасте 25 лет Баят начала карьеру шахматного арбитра в ФИДЕ. Баят — единственный арбитр категории «А» из Азии и видная фигура на иранской шахматной сцене. Она была главным арбитром чемпионата мира по шахматам среди женщин 2020 года (WWCC). Фотография Баят на WWCC с хиджабом на шее вызвала споры в Иране, где действует строгий исламский дресс-код. Шахматная федерация Ирана попросила Баят сфотографироваться в хиджабе и принести извинения через социальные сети. Баят отказалась, поскольку считает, что законы, предписывающие ношение хиджаба, являются женоненавистническими. В сентябре 2020 года она получила подтверждение от ФИДЕ, что может судить под английским флагом.

Список мероприятий ФИДЕ, на которых она судила в качестве арбитра, очень обширен. Некоторые из наиболее важных из них:
 Главный арбитр финала чемпионата мира среди женщин 2020
 Заместитель главного арбитра чемпионата мира по шахматам среди женщин 2018
 Заместитель главного арбитра чемпионата мира по шахматам среди женщин 2017 г.
 Заместитель главного арбитра чемпионата мира ФИДЕ по быстрым шахматам 2021
 Заместитель главного арбитра чемпионата мира ФИДЕ по блицу 2021 г.
 Заместитель главного арбитра Кандидат ФИДЕ среди женщин 2020
 Заместитель главного арбитра чемпионата мира по шахматам среди юниоров 2017
 Заместитель главного арбитра командного чемпионата мира по шахматам среди взрослых 2017
 Секторальный арбитр чемпионата мира по рапиду и блицу среди молодежи 2018
 Секторальный арбитр чемпионата мира по рапиду и блицу среди молодежи 2019
 Отраслевой арбитр Всемирного молодёжного стандарта 2015

Она судила 3 олимпиады 2014, 2016 и 2018 годов и была арбитром на многих соревнованиях ФИДЕ, включая всемирные, юношеские, юниорские, взрослые, а также континентальные соревнования.

Шохре также работала во многих международных турнирах высшего уровня в качестве руководителя или заместителя.

Награды 
В 2021 году Баят удостоена Международной награды за мужество женщин за то, что она борется за права женщин и игнорирует угрозы иранского правительства.

В 2022 году она получила награду ФИДЕ как лучшая женщина-арбитр Европы, церемония награждения была организована в Ченнаи во время Всемирной шахматной олимпиады 2022 года.

Шорхе — член сборной Англии по шахматам и играла за Англию на командном чемпионате Европы по шахматам 2021 года в Словении. Кроме того, она является членом правления Английской шахматной федерации и советником Комиссии арбитров ФИДЕ.

Личная жизнь 
Баят замужем, у неё семья в Иране. В январе 2020 года она вылетела в Англию в поисках убежища. Баят ранее получила британскую визу для участия в шахматном турнире в Гибралтаре. В Лондоне в 2020 году она впервые отпраздновала Рош ха-Шана.

Инциденты 
В январе 2023 года Шохре поддержала женщин, протестующих против принудительного ношения хиджабов в Иране. На чемпионате мира по шахматам в Рейкьявике она надела футболку с надписью #WomanLifeFreedom (). Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович потребовал Шохре прекратить выступать против иранского режима, заявив, что не следует смешивать политику и спорт.

На следующий день чемпионата мира Байат вышла на соревнование в синей блузке и жёлтой юбке, в цветах украинского флага. Таким поступком Шохре решила поддержать Украину, обороняющуюся против российской военной агрессии.

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты Международной женской премии за отвагу
Мастера ФИДЕ среди женщин
Персоналии:Решт
Шахматисты Ирана
Шахматные арбитры
Родившиеся в 1987 году
Википедия:Биографии современников